Blahowischtschenske (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Stadt in der Oblast Kirowohrad, Rajon Blahowischtschenske, siehe Blahowischtschenske
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Blahowischtschenske (Saporischschja)
 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Cherson, siehe Blahowischtschenske (Cherson)

siehe auch:
 Rajon Blahowischtschenske